

Wydarzenia 

 Sofokles - największy tragik starożytnej Grecji, wystawia Antygonę (data sporna lub przybliżona)
 wyspa Samos podejmuje próbę wystąpienia z Ateńskiego Związku Morskiego

Zmarli 
 Aiwang, władca Chin.